Les « citoyens du monde » sont des personnes qui s'attribuent une citoyenneté mondiale.

De plus, on trouve cette expression dans :
 Citoyens du Monde, une association ;
 Citoyens du Monde, un film de Gianni Di Gregorio sorti en 2019 ;
 Citoyens du monde, un album du groupe Freedom For King Kong publié en 2009 ;
 Citoyen du monde, un album du groupe HK et les Saltimbanks publié en 2011.